

Geografia

Austria 
 Krottendorf – frazione di Haag, città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Krottendorf – frazione di Kapfenberg, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Krottendorf – frazione di Kirchham, città nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Krottendorf – frazione di Krottendorf-Gaisfeld, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Krottendorf – frazione di Sankt Stefan im Rosental, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Krottendorf – ex comune ora frazione di Weiz, città nel distretto di Weiz (Stiria)
 Krottendorf an der Laßnitz – frazione di Groß Sankt Florian, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Krottendorf bei Güssing – frazione di Güssing, città nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach – frazione di Neuhaus am Klausenbach, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Krottendorf-Gaisfeld – comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)

Pagine correlate 
Crottendorf – comune tedesco nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)